Lennart Nilsson – atleta svedese
 Lennart Nilsson – calciatore svedese
 Lennart Nilsson – fotografo svedese